Сладководное () — село,
Сладководненский сельский совет,
Розовский район,
Запорожская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 2324984801. Население по переписи 2001 года составляло 401 человек.

Является административным центром Сладководненского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла 
Верховка,
Запорожское,
Ивановка,
Кобыльное и
Форойс.

Географическое положение 
Село Сладководное примыкает к селу Кобыльное, на расстоянии в 0,5 км от села Ивановка.

История 
 1836 год — дата основания как село Бергталь.
 В 1917 году переименовано в село Сладководное.

Экономика 
 «Сладководное», ООО.

Объекты социальной сферы 
 Школа. В 2008 году сельсовет получил автобус для подвоза школьников из отдалённых сёл.
 Дом культуры.

Примечания